Schmitter steht für:

 Schmitter SG, eine Ortsgemeinde in der politischen Gemeinde Diepoldsau, Kanton St. Gallen, Schweiz
 eine  Stiftung Volker Bechtel und Klaus Schmitter, zur psychosozialen Betreuung aidskranker, homosexueller Männer und Frauen in Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 SchmitterGroup AG, eine Zulieferfirma für die Autoindustrie in Thüngen, Bayern, Deutschland
 Schmitter Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Schmitter ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Schmitter (* 1959), Schweizer Gesundheitsmanager
 Carl Schmitter (1849–1897), österreichischer Stegreifdichter und Volkssänger
 Dominic Schmitter (* 1994), Schweizer Motorradrennfahrer
 Elke Schmitter (* 1961), deutsche Publizistin 
 Frank Schmitter (* 1957), deutscher Autor
 Karl-Heinz Schmitter (1920–1999), deutscher Physiker und Fusionsforscher
 Michael Schmitter (* 1960), deutscher Schauspieler
 Peter Schmitter (1943–2006), deutscher Sprachwissenschaftler und Professor an der Universität Münster
 Philippe C. Schmitter (* 1936), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Willy Schmitter (1884–1905), deutscher Radrennfahrer